

Geografia

Austria 
 Neuhaus – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Völkermarkt
 Neuhaus am Klausenbach – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Jennersdorf

Niemcy 
 Neuhaus – dzielnica gminy Schliersee w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach
 Neuhaus am Inn – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Neuhaus am Rennweg – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sonneberg 
 Neuhaus an der Pegnitz – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Nürnberger Land
 Neuhaus (Oste) – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Cuxhaven
 Amt Neuhaus – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Nowoszów
 Sławoszewo

Osoby 
 Heinrich Neuhaus
 Leopold Neuhaus
 Richard John Neuhaus

Zobacz też 
 Neuhaus-Schierschnitz
 Neuhausen